Herenboer - boer die voldoende kapitaal heeft om niet zelf zijn land te bewerken maar hiervoor personeel in dienst heeft. 
 Stichting Herenboeren Nederland - Nederlandse organisatie die duurzaam opererende, kleinschalige coöperatieve boerenbedrijven stimuleert en ondersteunt